Sveda kan avse:

 Sveda och värk – ett rättsligt begrepp;  ordet "sveda", betyder "svidande smärta"
 SveDa – ett nätverk bestående av lokala fristående djurrättsgrupper, se Sveriges Djurrättsaktivister